Iapetus peut faire référence à:
 Iapetus, un océan du Paléozoïque ;
 Iapetus, un autre nom du satellite de Saturne : Japet.

Iapetus est un titan qui apparait dans la mythologie greco-romaine, lors de la guerre des titans contre les dieux. Il est le frère de Cronos, le seigneur des titans, et le père d'Atlas (le titan qui soutient le ciel). Il est surnommé le perceur, car il est armé d'un pal pendant ses combat. On dit qu'il dominait l'ouest pendant l'âge d'or (ère des titans).